Beauregard Town Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beauregard Town Historic District (Baton Rouge, Louisiana), NRHP-ID: 83003611
 Beauregard Town Historic District (Beauregard Town, Louisiana), NRHP-ID: 99001712